Bernice (Luisiana) — cidade estado-unidense
Bernice (Oklahoma) — cidade estado-unidense

Desambiguações de topônimos